— японская спокон-манга о вышибалах, автором которой является Тэцухиро Косита, публиковалась в журнале CoroCoro Comic с 1989 по 1995 года. По мотивам манги был выпущен аниме-сериал, который транслировался по телеканалу TV Tokyo с 14 октября 1991 года по 21 сентября 1992 года. Всего выпущено 47 серий аниме. Сериал также транслировался на территории Италии, Испании и Польши.

Сюжет 
Сюжет разворачивается вокруг Итигэки Дампэя, талантливого вышибалу, сына знаменитого умершего чемпиона по доджболу. Итигэки, несмотря на юный возраст, попадает в профессиональную команду по доджболу. После изнурительных и долгих подготовок мальчику удаётся утвердить свою нишу в команде. Итигэки наследует от своего отца особую технику — «огненный удар», благодаря которой он стал знаменитым игроком. По мере развития сюжета Итигэки удаётся попасть в международный турнир.

Роли озвучивали 
 Норико Хидака — Итигэки Дампэй
 Аяко Сирайси — Тамако/Ханада
 Тика Сакамото — Куройва Тацуя
 Фумико Сирайси — Ханада
 Хидэнари Угаки — Хидзитака Масару
 Хидэтоси Накамура — Адзума
 Хидэюки Умэдзу — Тояма
 Дзюн Накахара — Рико Тома
 Дзюньити Канэмару — Фууми
 Киёюки Янада — Микаса

Примечания

Ссылки